Тье́рга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аранда. Занимает площадь 65,81 км². Население — 179 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы